Velika nagrada Belgije 1925 je bila druga dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1925. Odvijala se je 28. junija 1925 na dirkališču Spa-Francorchamps.

Prijavljeni

Rezultati

Dirka

Štartna vrsta 

Sezona Velikih nagrad 1925
1925